Eva Gullvåg Aasgaard (1975) – attrice e cantante norvegese
 Jens Aasgaard (1990) – atleta norvegese
 Johan Arnd Aasgaard (1876-1966) – teologo e imprenditore statunitense
 Kåre Aasgaard (1933) – calciatore norvegese
 Reidar Åsgård (1955) – teologo norvegese e professore universitario
 Torleif Aasgaard (1888-1953) – imprenditore norvegese